Сиб (Эс-Сиб)— город, административный центр региона Маскат Султаната Оман, а также одноименного вилайета. Является частью агломерации Маскат. Население 286 121 человек (2008, оценка).

Достопримечательности 

В Сибе расположены сады, большие роскошные виллы. Здесь находятся королевские конюшни и центр верховой езды, а также Королевская гвардия и резиденция Султана — Бейт-эль-Барака, дворец, закрытый для публики. Между шоссе и Бейт-эль-Барака расположился Королевский оманский симфонический оркестр, основанный в 1985 году.

Города Омана